Артерия:

 Артерия — кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца к органам.
 Артерия — музыкальный проект экс-гитариста групп «Ария» и «Кипелов» Сергея Терентьева.